Юмыш — деревня в Кунгурском районе Пермского края в составе Троельжанского сельского поселения.

География 
Деревня находится в западной части Кунгурского района, примыкая к селу Троельга с северо-запада.

Климат 
Климат умеренно-континентальный с продолжительной снежной зимой и коротким, умеренно-тёплым летом. Средняя температура июля составляет +17,8 0С, января −15,6 0С. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,3°С. Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 168 дней и продолжительность безморозного периода 113 дней. Среднее годовое количество осадков составляет 539 мм.

История 
Деревня основана в 1717 году. В ряде источников деревня именуется как Ивановская и Середкина по имени первопоселенца.

Население 
Постоянное население составляло 66 человек в 2002 году (91% русские), 60 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кунгурского района